Dawson Township peut désigner :

Canada
 Dawson, dans le district de Rainy River en Ontario ;

États-Unis
 Dawson Township du comté de McLean dans l'Illinois ;
 Dawson Township du comté de Fremont en Iowa ;
 Dawson Township du comté de Phelps, dans le Missouri.

Homonymie de townships